Stati Uniti d'America
 Pisgah – città della Contea di Jackson, Alabama
 Pisgah – città della Contea di Harrison, Iowa
 Foresta nazionale di Pisgah – parco nazionale forestale statunitense della Carolina del Nord